Jocurile Asiatice sunt o competiție multi-sportivă internațională organizată de Federația Jocurilor Asiatice, apoi de Consiliul Olimpic Asiatic. Sunt recunoscuți de Comitetul Olimpic Internațional.

Sporturi

Clasament pe medalii

Lista Jocurilor Asiatice

Legături externe

  Consiliul Olimpic Asiatic: Jocurile

Competiții sportive internaționale